Сошествие Святого Духа — День Святой Троицы, один из важнейших христианских праздников.
 Сошествие Святого Духа (линейный корабль) — корабль русского флота.
 Святая Троица — корабль русского флота. Первоначально имел название «Сошествие Святого Духа».